

Belgische personen
 Daniël Denys (1938-2008), was een politicus
 Daniel Denys (1931), is een voormalig wielrenner